93 může být:

 93 (číslo) – přirozené číslo
 93 – rok
 93 př. n. l. – rok
 Messier 93 – otevřená hvězdokupa v souhvězdí Lodní zádě
 STS-93 – let raketoplánu Columbia
 Devadesát tři – historický román Victora Huga